De naam Lycus (Oudgrieks Λύκος / Lykos, wat in feite wolf betekent) kan verwijzen naar verschillende historische en mythologische figuren uit de klassieke oudheid: 
 Lycus, broer van Nycteus en regent van Thebe
 Lycus, mythisch koning van de Maryandini (zie Argonauten-sage)
 Lycus van Rhegium, Grieks geschiedschrijver en tijdgenoot van Demetrius van Phalerum
 Lycus van Neapolis, Grieks arts en schrijver uit de eerste helft van de 1e eeuw
 Lycus van Macedonië, Grieks arts en schrijver uit de eerste helft van de 2e eeuw

 Lycus is ook een geslacht van roodschildkevers.